Арнаудова може да се отнася за:
 Екатерина Арнаудова (?), българска революционерка
 Кристина Арнаудова (р. 1979), македонска певица

Български фамилни имена